Martinice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Martinice (okres Kroměříž)
 Martinice (okres Žďár nad Sázavou)
 Martinice u Onšova (okres Pelhřimov)
 Martinice v Krkonoších okres Semily)